Pandemonium (Six Flags New England), een draaiende achtbaan
Pandemonium (stad), een fictieve plaats
Pandemonium (Amsterdamse band), een voormalige band uit Amsterdam
Pandemonium (Venlose band), een voormalige Nederlandse hardcorepunkband
Pandemonium (feest)
Pandemonium (computerspel), een computerspel uit 1996
Pandemonium (film), een Amerikaanse filmparodie uit 1982 onder regie van Alfred Sole 
Pandemonium Shadow Show, een muziekalbum uit 1967 van Harry Nilsson